Karschiidae är en familj av spindeldjur. Karschiidae ingår i ordningen skorpionspindlar, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Karschiidae 40 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Skorpionspindlar
Karschiidae